Il doppio  del Guzzini Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jamie Delgado e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Frederik Nielsen e Ken Skupski hanno battuto in finale Federico Gaio e Purav Raja 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Frederik Nielsen /  Ken Skupski (campioni)
  Federico Delbonis /  Gerard Granollers (primo turno)

  Kenny de Schepper /  Fabrice Martin (semifinali)
  Ruben Bemelmans /  Igor Sijsling (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Guzzini Challenger 2011